DS1 oder DS-1 steht für:
 Deep Space 1, US-amerikanische Raumsonde
 Digital Signal 1, in der Telefonie der erste Multiplexlevel des US-amerikanischen Telefonsystems, siehe Trunk 1

DS1 oder DS-1 steht für:
 Stits DS-1, kleinstes Eindeckerflugzeug der Welt

DS1